Косо́вский — фамилия. Известные носители:

 Косовский, Андрей Иудович (1878—1920) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Косовский, Виталий Владиславович (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник.
 Косовский, Глеб Юрьевич — (род. 1974) — российский учёный, доктор биологических наук, профессор РАН
 Косовский, Камиль (род. 1977) — польский футболист, полузащитник.
 Косовский, Эдуард Александрович (род. 1958) — приднестровский экономист, государственный деятель.

Топоним 
 Косовский — хутор, Новоаннинский район, Волгоградская область